Orpo steht als Familienname für:
 Petteri Orpo (* 1969), finnischer Politiker

Orpo steht als Abkürzung für:
 Ordnungspolizei, in der Zeit des Nationalsozialismus, seltene Abkürzung, häufiger OrPo
 Oldenburgische Ordnungspolizei, in der Zeit der Weimarer Republik

Abkürzung